Naemospora är ett släkte av svampar. Naemospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Naemospora